Мидвејл има више значења:
 Мидвејл (Монтана)
 Мидвејл (Јута)
 Мидвејл (Ајдахо)
 Мидвејл (Охајо)